По́видз — село в Гмине Повидз, в Слупецком повете, Великопольского воеводства. Находится на левом берегу Повидзкого озера ().

Дни Повидза: первый уикенд в Августе.

Достопримечательности 
 Костёл (XIX в.)
 деревянная ветряная мельница (XIX в.)
 Повидзкий Пейзажный Парк ()
 пляж на Повидзком Озере

Ссылки 
 www.powidz.pl 
 Autobusowy Rozkład Jazdy 
 Internetowy rozkład jazdy PKS 

Населённые пункты Великопольского воеводства